Albert Thomassen (1971) – ex calciatore faroese, di ruolo centrocampista
 Dag Ole Thomassen (1986) – ex calciatore norvegese, di ruolo portiere
 Dan Thomassen (1981) –  allenatore di calcio ed ex calciatore danese, di ruolo centrocampista
 Joachim Thomassen (1988) – calciatore norvegese, di ruolo centrocampista
 Jordy Thomassen (1993) – calciatore olandese, di ruolo attaccante
 Magne Thomassen (1941) – ex pattinatore di velocità su ghiaccio norvegese
 Mikkjal Thomassen (1976) – ex calciatore faroese, di ruolo centrocampista
 Patrick Thomassen (1965) – ex giocatore di calcio a 5 olandese
 Stian Thomassen (1976) – ex calciatore norvegese, di ruolo difensore